Ђузепина Пројето-Фрау (; 30. мај 1902 – 6. јул 2018) била је потврђена италијанска суперстогодишњакиња која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи и друга најстарија жива особа на свету.

Биографија 
Пројето је рођена 30. маја 1902. у Ла Мадалени, у регијиСардинија(Италија). Отац јој се звао Кирило и имала је четири брата и сестру. Удала се за Ђиузепеа Фрау и пар је имао укупно троје деце. Око 1946. године, Ђиузепина се преселила у Фиренцу у континенталној Италији, где је живела са једном од својих ћерки, Јулијом, до своје смрти. Пројето је постала најстарија живућа особа рођена у Италији након смрти Еме Морано 15. априла 2017. године, најстарија особа која живи у Италији након смрти Марије-Џозепине Гаудете 13. јула 2017. године, а најстарија жива особа у Европи након смрти Ане Веле-Рубио 15. децембра 2017. Пројето је 30. маја 2018. прославила 116. рођендан, чиме је постала друга Италијанка која је достигла ове године.

Ђузепина Пројето је умрла 6. јула 2018. у доби од 116 година, 37 дана. Она је била последња преживела потврђена особа рођена 1902. године.

Референце 

Рођени 1902.
Умрли 2018.
Суперстогодишњаци
Италијани